Aristillus ist:

 der lateinische Name des griechischen Astronomen Aristyllos (um 300 v. Chr.)
 Aristillus (Mondkrater), nach dem griechischen Astronomen benannt